Пальм () — прізвище скандинавського походження. Відомі носії:
 Анна Пальм де Роса — шведська художниця
 Віктор Пальм — естонський хімік і громадський діяч
 Торстен Пальм — шведський автогонщик

Шведські прізвища
Естонські прізвища